Rockaway Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Fulton Street Line
 Rockaway Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na New Lots Line